Никола́й Клы́ков:
 Клыков, Николай Анатольевич (род. 1967) — российский биатлонист.
 Клыков, Николай Кузьмич (1888—1969) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Клыков, Николай Прокопьевич (1861—1944) — художник, один из основоположников мстёрской миниатюры.